Silvio da Rosa Mansani ou simplesmente Silvio Mansani é um cantor, compositor e violinista de música popular brasileira.

Silvio Mansani é paranaense e formou-se em música pela Universidade Estadual de Santa Catarina. Deu início a sua carreira profissional em 2000, com a canção "Bom Tempo" (em parceria com Leonardo Garcia), com o qual ganhou o I Festival do Sesc de Santa Catarina.

Cantores do Paraná
Compositores do Paraná
Violinistas do Paraná
Músicos de música popular brasileira